Реквизи́т (от  требуемое, необходимое) — совокупность предметов, необходимых для представлений в театре, во время кино- или фотосъёмки, рисования, лепки с натуры.

Реквизитом часто называют как подлинные, так и бутафорские предметы, однако термин реквизит корректно употреблять только по отношению к подлинным вещам, а не к искусственным.

Реквизит является стаффажем, вспомогательной деталью, которая играет второстепенную роль и используется для того, чтобы создать необходимые фон, атмосферу. К реквизиту могут относиться различные аксессуары (зонт, трость и т. п.), дополняющие сценический костюм актёра, мелкие предметы быта.

Лицо, заведующее реквизитом в театре, на киностудии и т. п. носит название — реквизитор.

См. также 
 Инвентарь
 Снаряжение

Примечания

Литература 
 

 

Сценография
Театральная терминология
Терминология кино и видео